Battaglia di Falmouth (1690) – combattuta il 16 maggio 1690 nell'ambito della guerra di re Guglielmo
 Battaglia di Falmouth (1703) – combattuta il 10 agosto 1703 nell'ambito della guerra della regina Anna